Фарингализа́ция ( «гортань») — коартикуляционный процесс, при котором артикуляция при произношении звуков сопровождается сужением гортани. Она придаёт согласным окраску гласного [а].

Такой способ образования звуков называется также вторичной артикуляцией. Так называемые эмфатические согласные арабского языка являются фарингальными согласными.

Смыслоразличительная фарингализация гласных встречается в эвенском, кетском, в некоторых тюркских языках, в частности, саянского ареала (тофаларский, диалекты тувинского), встречается как фарингализация гласных, так и согласных.

Фарингализированные звуки обозначаются в Международном фонетическом алфавите (МФА) знаком [], например /tˁ/.

К прочим типам вторичной артикуляции относятся: палатализация, ларингализация, глоттализация и лабиализация.

Примеры фарингализованных согласных 
Взрывные:
 фарингализованный глухой переднеязычный взрывной согласный. Пример звука: , встречается (в арабском языке, в восточном иврите/иврите мизрахите и в библейском иврите);
 фарингализованный звонкий переднеязычный взрывной согласный. Пример звука:  (в арабском языке);
 фарингализованный глухой губно‐губной взрывной согласный. Пример звука: [pˤ] (в убыхском языке);
 фарингализованный звонкий губно‐губной взрывной согласный. Пример звука: [bˤ] (в убыхском языке и в илисуйском диалекте азербайджанского языка);
 фарингализованный глухой увулярный взрывной согласный. Пример звука: [qˤ] (в убыхском, цахурском, арабском языке, библейском иврите);
 фарингализованный звонкий увулярный взрывной согласный. Пример звука: [ɢˤ] (в цахурском языке).

Фрикативные:
 фарингализованный глухой альвеолярный сибилянт. Пример звука:  (в арабском языке и в восточном иврите/иврите мизрахите);
 фарингализованная глухая альвеолярная аффриката. Пример звука: [ʦˤ] (в библейском иврите);
 фарингализованный звонкий альвеолярный сибилянт. Пример звука:  (в арабском языке);
 фарингализованный глухой зубной щелевой согласный. Пример звука: [θˤ];
 фарингализованный звонкий зубной щелевой согласный. Пример звука:  (в арабском языке);
 фарингализованный звонкий альвеолярный латеральный щелевой согласный. Пример звука:  (в классическом арабском языке);
 фарингализованный глухой губно-зубной спирант. Пример звука: [fˤ];
 фарингализованный звонкий губно-зубной спирант. Пример звука: [vˤ] (в убыхском языке);
 фарингализованный глухой увулярный фрикатив. Пример звука: [χˤ] (в убыхском, цахурском языке);
 фарингализованный звонкий увулярный спирант. Пример звука: [ʁˤ] (в убыхском, цахурском языке);
 фарингализованный глухой глоттальный щелевой согласный. Пример звука: [hˤ] (в цахурском языке).

Носовые:
 фарингализованный губно‐губной носовой согласный. Пример звука: [mˤ] (в убыхском языке).

Аппроксиманты:
 фарингализованный звонкий лабиовелярный аппроксимант. Пример звука: [wˤ] (в убыхском языке);
 фарингализованный лабиализованный пост-альвеолярный аппроксимант. Пример звука: [ɹ̠ˤʷ] (в американском варианте английского языка). Пример простого пост-альвеолярного аппроксиманта — .

См. также 
 Фарингал

Примечания 

Фонология